Jorge Luís dos Santos ou simplesmente Jorge Luís (Palhoça, 23 de abril de 1972), é um ex-futebolista brasileiro que atuava como atacante.

Carreira 
Iniciou sua carreira nas categorias de base da Astel (Associação dos Empregados da Telesc) e depois , foi promovido ao time profissional em 1991. Passou por vários clubes do Brasil e do mundo e encerrou a sua carreira em 2004 jogando em Portugal.

Títulos 

Ahli Sidab Club
 vice-campeão (Segunda Divisão): 1993–94

Avaí
 Campeão Catarinense (2ª divisão): 1994
 Copa Santa Catarina: 1995

 Porto-PE
 Vice- Campeão: 1998

 FC Jazz
 Campeão Finlandês: 1996

Ligações externas 
 Fora de Jogo

Naturais de Palhoça
Futebolistas de Santa Catarina
Futebolistas do Avaí Futebol Clube